Beate – persone per cui è stato concluso un processo di beatificazione
 Beate – variante del nome femminile Beata
 1043 Beate – asteroide della fascia principale
 Beate – film italiano del 2018